

Шоля — річка в Архангельській області, ліва притока Лаї
 Шоля — присілок, Красночетайський район, Чувашія